Cutry ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Cutry (Aisne) im Département Aisne
 Cutry (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle